Massimiliano Giacobbo (n. 1974) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Roberto Giacobbo (n. 1961) – giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo, documentarista e scrittore italiano

Pagine correlate 
Giacobbe